Värö kan syfta på: 

 Värö socken – socken i Halland
 Värö landskommun – en tidigare kommun i Hallands län
 Värö församling – en tidigare församling i Varbergs kontrakt i Göteborgs stift –2014
 Värö kyrka – en kyrkobyggnad nära Väröbacka i Varbergs kommun
 Värö-Stråvalla församling – en församling i Varbergs kontrakt i Göteborgs stift
 Värö distrikt – ett distrikt i Varbergs kommun och Hallands län
 Värö, Linköpings kommun – by i Linköpings kommun, belägen mellan Malmslätt och Tift
 Värö naturreservat - Gislaveds kommun

Se även
 Väröbacka – en tätort i Varbergs kommun
 Værøy – en ökommun, i Lofoten i Nordland fylke, Norge